El Ministerio de Educación de España, durante los gobiernos de Adolfo Suárez (legislatura Constituyente y parte de la I), fue un departamento ministerial con competencias en educación. Existió con esta denominación durante los dos primeros años de la I legislatura, desde 1979 hasta 1981.

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Educación fueron:
 José Manuel Otero Novas (5 de abril de 1979 – 8 de septiembre de 1980)
 Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona (8 de septiembre de 1980 – 26 de febrero de 1981).

Historia

Enlaces externos 
 Relación cronológica de gabinetes, en la página del Instituto de Historia (CSIC).

1979
Educación